Cuvântul forró poate se referi la:
 forró — genul muzical brazilian
 Forró — satul maghiar